

Személyek
Leska István (szlovákul: Štefan Leška) evangélikus szuperintendens
Leska Károly a csornai premontrei kanonokrend perjele

Települések
Bulgária
Leska falu Kjusztendil községben, Kjusztendil megyében
Leska falu Madan községben Szmoljan megyében

Horvátország
Leska falu Delnice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében